Жан-Батист Вивьен де Шатобрен (1686—1775) — французский драматург, член французской академии.

Его первый опыт, трагедия «Mahomet II» (1714), не имел успеха; лишь много позже, шестидесяти восьми лет от роду, он выступил с трагедией «Les Troyennes» (1754), которую ожидал большой успех на сцене Théâtre Français. В «Oeuvres choisies» (1814) Шатобрена входят ещё трагедии «Philoctète» (1755) и «Astyanax» (1756).

Ссылки 
 

Члены Французской академии
Драматурги по алфавиту
Драматурги Франции
Драматурги XVIII века
Французские драматурги